Войска́ противовозду́шной оборо́ны Сухопутных войск (ПВО СВ) — род  сухопутных войск, предназначенный для прикрытия войск и объектов от действий средств воздушного нападения противника при ведении общевойсковыми объединениями и соединениями операций (боевых действий), совершении перегруппировок (марша) и расположении на месте.

Следует отличать Войска ПВО Сухопутных войск (Войсковая ПВО) от ПВО Воздушно-космических сил (Объектовая ПВО, ПВО территории страны).

На Войска ПВО СВ возлагается выполнение следующих основных задач:
 несение боевого дежурства по противовоздушной обороне;
 ведение разведки воздушного противника и оповещение прикрываемых войск;
 уничтожение средств воздушного нападения противника в полете;
 участие в ведении противоракетной обороны на театрах военных действий.

Структура 
Войска противовоздушной обороны Сухопутных войск (ПВО СВ) организационно состоят из органов военного управления, командных пунктов ПВО, зенитных ракетных (ракетно-артиллерийских) и радиотехнических соединений, воинских частей и подразделений. Они способны уничтожать средства воздушного нападения противника во всем диапазоне высот (предельно малых — до 200 м, малых — от 200 до 1000 м, средних — от 1000 до 4000 м, больших — от 4000 до 12000 м и в стратосфере — более 12000 м) и скоростей полета. Войска ПВО СВ оснащены различными по досягаемости, канальности и способам наведения ракет зенитными ракетными, зенитными артиллерийскими, зенитными пушечно-ракетными комплексами (системами) и переносными зенитными ракетными комплексами. В зависимости от дальности поражения воздушных целей они подразделяются на комплексы ближнего действия — до 10 км, малой дальности — до 30 км, средней дальности — до 100 км и дальнего действия — более 100 км. Развитие войск ПВО СВ осуществляется путём повышения мобильности, живучести, скрытности работы, степени автоматизации, огневой производительности, расширения параметров зоны поражения, снижения времени реакции и массо-габаритных характеристик зенитных ракетных (ракетно-артиллерийских) комплексов.

Историческая справка 

Началом формирования подразделений войсковой ПВО послужил приказ генерала Алексеева — начальника штаба Верховного Главнокомандующего (Николай II) от 13 (26) декабря 1915 года № 368, которым было объявлено о формировании отдельных четырехорудийных легких батарей для стрельбы по воздушному флоту. Согласно приказу министра обороны РФ от 9 февраля 2007 года № 50, датой создания войсковой противовоздушной обороны считается 26 декабря.

Осенью 1941 года единая система ПВО СССР была разделена на Войсковую и ПВО территории страны.

16 августа 1958 года приказом № **69 Министра обороны СССР Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского в составе Сухопутных войск был создан новый род войск — войска противовоздушной обороны Сухопутных войск.

В 1997 году в целях совершенствования руководства войсками ПВО войска противовоздушной обороны Сухопутных войск, соединения, воинские части и подразделения ПВО Береговых войск ВМФ, воинские части и подразделения ПВО ВДВ, а также соединения и воинские части ПВО резерва Верховного Главнокомандующего были объединены в войска войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации.

День войсковой противовоздушной обороны в Вооруженных Силах России отмечается 26 декабря.

Начальники ПВО ВС РФ и Войск ПВО Сухопутных войск РФ 
 1991—2000 — генерал-полковник Духов Борис Иннокентьевич (начальник войск ПВО Сухопутных войск ВС РФ)
 2000—2005 — генерал-полковник Данилкин Владимир Борисович (начальник Войсковой ПВО ВС РФ)
 2005—2008 — генерал-полковник Фролов Николай Алексеевич (начальник Войсковой ПВО ВС РФ)
 2008—2010 — генерал-майор Круш Михаил Кондратьевич (начальник Войсковой ПВО ВС РФ)
 2010 —  — генерал-лейтенант Леонов Александр Петрович (начальник войск ПВО Сухопутных войск ВС РФ)

Радиолокационные станции (РЛС) и автоматизированные средства управления (АСУ) Войсковой ПВО 
Парк новых РЛС составили: дежурного режима — «Небо-СВ», «Небо-СВУ», «Каста-2-2»; боевого режима — «Обзор-3», «Имбирь», «Купол»; переносная «Гармонь».

Парк новых средств АСУ составили: «Поляна-Д1», «Поляна-Д4», подвижной пункт разведки и управления ППРУ-1 «Овод-М-СВ», унифицированный батарейный командирский пункт (УБКП) «Ранжир», «Барнаул-Т».

Боевой состав войсковой ПВО ВС России

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) дальнего действия (свыше 100 км) 
 С-300В4, дальность перехвата — до 400 км, высота перехвата — до 40 км, на вооружении Войсковой ПВО с 2014 года — до настоящего времени
 С-300В3, экспортный вариант — С-300ВМД, дальность перехвата — до 200 км, высота перехвата — до 40 км, на вооружении Войсковой ПВО с 2003 года — до настоящего времени
 С-300В2, экспортный вариант — С-300ВМ, дальность перехвата — до 160 км, высота перехвата — до 40 км, на вооружении Войсковой ПВО с 1998 года — до настоящего времени
 С-300В1, дальность перехвата — до 100 км, высота перехвата — до 40 км, на вооружении Войсковой ПВО с 1988 года — до 2013 года
 С-300В, дальность перехвата — до 100 км, высота перехвата — до 40 км, на вооружении Войсковой ПВО с 1983 года — до 2008 года

К 2020 году, согласно «Государственной программе вооружений 2020», планируется полностью сменить парк вооружений дальнего действия на ЗРК С-300В4.

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) средней дальности (до 100 км) 
 Бук-М3, дальность перехвата — до 70 км, высота перехвата — до 35 км, на вооружении Войсковой ПВО с 2015 года — до настоящего времени
 Бук-М2, экспортный вариант — Бук-М2ЭК, дальность перехвата — до 50 км, высота перехвата — до 25 км, на вооружении Войсковой ПВО с 2008 года — до настоящего времени
 Бук-М1-2, экспортный вариант — Бук-М2Э, дальность перехвата — до 45 км, высота перехвата — до 25 км, на вооружении Войсковой ПВО с 1998 года — до настоящего времени
 Бук-М1, дальность перехвата — до 35 км, высота перехвата — до 25 км, на вооружении Войсковой ПВО с 1988 года — до 2013 года
 Круг-М1, дальность перехвата — до 50 км, высота перехвата — до 24,5 км, на вооружении Войсковой ПВО с 1974 года — до 1999 года
 Круг-М, дальность перехвата — до 50 км, высота перехвата — до 24,5 км, на вооружении Войсковой ПВО с 1971 года — до 1996 года
 Круг-А, дальность перехвата — до 50 км, высота перехвата — до 23,5 км, на вооружении Войсковой ПВО с 1967 года — до 1992 года
 Круг, дальность перехвата — до 45 км, высота перехвата — до 23,5 км, на вооружении Войсковой ПВО с 1965 года — до 1990 года
 
К 2020 году, согласно «Государственной программе вооружений 2020», планируется полностью сменить парк вооружений средней дальности на ЗРК Бук- М3 и ЗРК Бук- М2.

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности (до 30 км) 
 Тор-М2, дальность перехвата — до 15 км, высота перехвата — до 10 км, на вооружении Войсковой ПВО с 2015 года — до настоящего времени
 Тор-М1-2, экспортный вариант — Тор-М2Э, дальность перехвата — до 15 км, высота перехвата — до 10 км, на вооружении Войсковой ПВО с 2012 года — до настоящего времени
 Тор-М1, экспортный вариант — Тор-М1Э, дальность перехвата — до 15 км, высота перехвата — до 10 км, на вооружении Войсковой ПВО с 1992 года — до настоящего времени
 Тор-М, дальность перехвата — до 12 км, высота перехвата — до 6 км, на вооружении Войсковой ПВО с 1989 года — до 2014 года
 Тор, дальность перехвата — до 12 км, высота перехвата — до 6 км, на вооружении Войсковой ПВО с 1983 года — до 2008 года
 Бук-М, дальность перехвата — до 30 км, высота перехвата — до 25 км, на вооружении Войсковой ПВО с 1983 года — до 2008 года
 Бук, дальность перехвата — до 25 км, высота перехвата — до 20 км, на вооружении Войсковой ПВО с 1979 года — до 2004 года
 Куб-М4, дальность перехвата — до 25 км, высота перехвата — до 15 км, на вооружении Войсковой ПВО с 1978 года — до 2003 года
 Куб-М3, дальность перехвата — до 25 км, высота перехвата — до 15 км, на вооружении Войсковой ПВО с 1976 года — до 2001 года
 Куб-М2, дальность перехвата — до 25 км, высота перехвата — до 15 км, на вооружении Войсковой ПВО с 1973 года — до 1998 года
 Куб-М1, дальность перехвата — до 25 км, высота перехвата — до 15 км, на вооружении Войсковой ПВО с 1971 года — до 1996 года
 Куб-М, дальность перехвата — до 20 км, высота перехвата — до 10 км, на вооружении Войсковой ПВО с 1968 года — до 1993 года
 Куб, дальность перехвата — до 20 км, высота перехвата — до 10 км, на вооружении Войсковой ПВО с 1967 года — до 1992 года

К 2020 году, согласно «Государственной программе вооружений 2020», планируется полностью сменить парк вооружений малой дальности на ЗРК Тор-М2 и ЗРК Тор-М1-2.

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) плавающие, ближнего действия (до 10 км) 
 Оса-АКМ, дальность перехвата — до 10 км, высота перехвата — до 5 км, на вооружении Войсковой ПВО с 1980 года — до настоящего времени
 Оса-АК, дальность перехвата — до 10 км, высота перехвата — до 5 км, на вооружении Войсковой ПВО с 1975 года — до 2015 года
 Оса, дальность перехвата — до 10 км, высота перехвата — до 5 км, на вооружении Войсковой ПВО с 1970 года — до 2010 года

К 2020 году, согласно «Государственной программе вооружений 2020», планируется полностью сменить парк плавающих вооружений ближнего действия на ЗРК Тор-М2, на колёсном плавающем шасси и ЗРК Тор-М1-2, на колёсном плавающем шасси.

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) ближнего действия (до 10 км) 
 Сосна (с ракетой «Сосна-Р»), дальность перехвата — до 10 км, высота перехвата — до 5 км, государственные испытания стартуют в начале 2016 года, с тем чтобы к середине года представить комплекс Минобороны РФ
 Стрела-10М4, дальность перехвата — до 8 км, высота перехвата — до 4 км, на вооружении Войсковой ПВО с 1992 года — до настоящего времени
 Стрела-10М3, дальность перехвата — до 8 км, высота перехвата — до 4 км, на вооружении Войсковой ПВО с 1989 года — до настоящего времени
 Стрела-10М2, дальность перехвата — до 7 км, высота перехвата — до 4 км, на вооружении Войсковой ПВО с 1981 года — до настоящего времени
 Стрела-10М1, дальность перехвата — до 7 км, высота перехвата — до 4 км, на вооружении Войсковой ПВО с 1979 года — до 2014 года
 Стрела-10М, дальность перехвата — до 6 км, высота перехвата — до 4 км, на вооружении Войсковой ПВО с 1976 — до 2011 года
 Стрела-10, дальность перехвата — до 6 км, высота перехвата — до 4 км, на вооружении Войсковой ПВО с 1973 года — до 2008 года
 Стрела-1М, дальность перехвата — до 5 км, высота перехвата — до 4 км, на вооружении Войсковой ПВО с 1970 года — до 2005 года
 Стрела-1, дальность перехвата — до 5 км, высота перехвата — до 4 км, на вооружении Войсковой ПВО с 1967 года — до 2002 года

К 2020 году планируется полностью сменить парк вооружений ближнего действия на ЗРК Сосна, ЗРК Стрела-10М4 и ЗРК Стрела-10М3.

Зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) с радиолокационным обнаружением цели (до 10 км) 
 Тунгуска-М1, экспортный вариант — Тунгуска-М1Э, дальность перехвата ракетным вооружением — до 10 км, высота перехвата ракетным вооружением — до 4 км, дальность перехвата пушечным вооружением — до 4 км, высота перехвата пушечным вооружением — до 3 км, на вооружении Войсковой ПВО с 2003 года — до настоящего времени
 Тунгуска-М, дальность перехвата ракетным вооружением — до 8 км, высота перехвата ракетным вооружением — до 4 км, дальность перехвата пушечным вооружением — до 4 км, высота перехвата пушечным вооружением — до 3 км, на вооружении Войсковой ПВО с 1990 года — до настоящего времени
 Тунгуска, дальность перехвата ракетным вооружением — до 8 км, высота перехвата ракетным вооружением — до 4 км, дальность перехвата пушечным вооружением — до 4 км, высота перехвата пушечным вооружением — до 3 км, на вооружении Войсковой ПВО с 1982 года — до 2012 года

24 декабря 2015 года начальник войск ПВО Сухопутных войск ВС РФ генерал-лейтенант Александр Леонов в эфире телеканала «Россия 24» сообщил: «На смену нашим комплексам „Тунгуска“ и „Шилка“ разрабатывается новый перспективный зенитный артиллерийский комплекс в калибре 57 мм».

Для справки: ЗРПК «Панцирь-С1(С2)» принят на вооружение войск ПВО ВВС (ВКС) — в объектовую ПВО, ПВО территории страны. Разработчики ведут работы по созданию «Панциря» для Сухопутных войск России, но пока эти работы не увенчались успехом.

Зенитные ракетные комплексы с оптическим обнаружением цели (до 5 км) 

 Лучник, экспортный вариант — Лучник-Э, дальность перехвата ракетным вооружением Стрелец — до 6 км, высота перехвата ракетным вооружением Стрелец — до 4 км, на вооружении Войсковой ПВО с 2015 года — до настоящего времени
 Шилка-М5, дальность перехвата ракетным вооружением Стрелец — до 6 км, высота перехвата ракетным вооружением Стрелец — до 4 км, дальность перехвата пушечным вооружением с радиолокационным обнаружением цели — до 3 км, высота перехвата пушечным вооружением с радиолокационным обнаружением цели — до 2 км, на вооружении Войсковой ПВО с 2008 года — до настоящего времени
 Шилка-М4, дальность перехвата ракетным вооружением Стрелец — до 6 км, высота перехвата ракетным вооружением Стрелец — до 4 км, дальность перехвата пушечным вооружением с радиолокационным обнаружением цели — до 3 км, высота перехвата пушечным вооружением с радиолокационным обнаружением цели — до 2 км, на вооружении Войсковой ПВО с 2007 года — до настоящего времени
 ЗУ-23М1, дальность перехвата ракетным вооружением Стрелец — до 6 км, высота перехвата ракетным вооружением Стрелец — до 4 км, дальность перехвата пушечным вооружением — до 3 км, высота перехвата пушечным вооружением — до 2 км, на вооружении Войсковой ПВО с 2006 года — до настоящего времени
 ЗУ-23М, дальность перехвата ракетным вооружением Джигит до 6 км, высота перехвата ракетным вооружением Джигит — до 4 км, дальность перехвата пушечным вооружением — до 3 км, высота перехвата пушечным вооружением — до 2 км, на вооружении Войсковой ПВО с 2005 года — до настоящего времени
 Стрелец, дальность перехвата — до 6 км, высота перехвата — до 4 км, на вооружении Войсковой ПВО с 2004 года — до настоящего времени
 Джигит, дальность перехвата — до 6 км, высота перехвата — до 4 км, на вооружении Войсковой ПВО с 2003 года — до настоящего времени

Переносные зенитные ракетные комплексы с оптическим обнаружением цели 
 Верба, дальность перехвата — до 7 км, высота перехвата — до 5 км, на вооружении Войсковой ПВО с 2014 года — до настоящего времени
 Игла-С, дальность перехвата — до 6 км, высота перехвата — до 4 км, на вооружении Войсковой ПВО с 2002 года — до настоящего времени
 Игла, дальность перехвата — до 5 км, высота перехвата — до 4 км, на вооружении Войсковой ПВО с 1983 года — до настоящего времени
 Игла-1, дальность перехвата — до 5 км, высота перехвата — до 4 км, на вооружении Войсковой ПВО с 1981 года — до настоящего времени
 Стрела-3, дальность перехвата — до 5 км, высота перехвата — до 3 км, на вооружении Войсковой ПВО с 1974 года — до настоящего времени
 Стрела-2М, дальность перехвата — до 4 км, высота перехвата — до 3 км, на вооружении Войсковой ПВО с 1970 года — до 2015 года
 Стрела-2, дальность перехвата — до 4 км, высота перехвата — до 2 км, на вооружении Войсковой ПВО с 1967 года — до 2012 года

Зенитные самоходные артиллерийские установки 
 Шилка-М3, дальность перехвата пушечным вооружением с радиолокационным обнаружением цели — до 3 км, высота перехвата пушечным вооружением с радиолокационным обнаружением цели — до 2 км, на вооружении Войсковой ПВО с 1992 года — до настоящего времени
 Шилка-М2, дальность перехвата пушечным вооружением с радиолокационным обнаружением цели — до 3 км, высота перехвата пушечным вооружением с радиолокационным обнаружением цели — до 2 км, на вооружении Войсковой ПВО с 1985 года — до 2015 года
 Шилка-М1, дальность перехвата пушечным вооружением с радиолокационным обнаружением цели — до 3 км, высота перехвата пушечным вооружением с радиолокационным обнаружением цели — до 2 км, на вооружении Войсковой ПВО с 1982 года — до 2012 года
 Шилка-М, дальность перехвата пушечным вооружением с радиолокационным обнаружением цели — до 3 км, высота перехвата пушечным вооружением с радиолокационным обнаружением цели — до 2 км, на вооружении Войсковой ПВО с 1980 года — до 2010 года
 Шилка-В1, дальность перехвата пушечным вооружением с радиолокационным обнаружением цели — до 3 км, высота перехвата пушечным вооружением с радиолокационным обнаружением цели — до 2 км, на вооружении Войсковой ПВО с 1975 года — до 2005 года
 Шилка-В, дальность перехвата пушечным вооружением с радиолокационным обнаружением цели — до 3 км, высота перехвата пушечным вооружением с радиолокационным обнаружением цели — до 2 км, на вооружении Войсковой ПВО с 1970 года — до 2000 года
 Шилка, дальность перехвата пушечным вооружением с радиолокационным обнаружением цели — до 3 км, высота перехвата пушечным вооружением с радиолокационным обнаружением цели — до 2 км, на вооружении Войсковой ПВО с 1964 года — до 1994 года
 ЗСУ-57-2, дальность перехвата пушечным вооружением — до 6 км, высота перехвата пушечным вооружением — до 4 км, на вооружении Войсковой ПВО с 1955 года — до 1990 года
 ЗСУ-37, дальность перехвата пушечным вооружением — до 4 км, высота перехвата пушечным вооружением — до 3 км, на вооружении Войсковой ПВО с 1945 года — до 1975 года

Зенитные артиллерийские установки 
 ЗУ-23, дальность пушечного вооружения до 2 км, на вооружении Войсковой ПВО с 1960 года — до настоящего времени

Зенитные пулемётные установки 
 ЗУ-2, зенитная пулемётная установка на базе двух спаренных КПВ-14,5, дальность до 1,5 км, на вооружении Войсковой ПВО с 1956 года — до настоящего времени
 ЗГУ-1, зенитная горная установка на базе КПВ-14,5, дальность до 1,5 км, на вооружении Войсковой ПВО с 1956 года — до настоящего времени
 ЗПУ-1, зенитная пулемётная установка на базе КПВ-14,5, дальность до 1,5 км, на вооружении Войсковой ПВО с 1949 года — до настоящего времени
 ЗПУ-2, зенитная пулемётная установка на базе двух спаренных КПВ-14,5, дальность до 1,5 км, на вооружении Войсковой ПВО с 1949 года — до настоящего времени
 ЗПУ-4, зенитная пулемётная установка на базе четырёх счетверённых КПВ-14,5, дальность до 1,5 км, на вооружении Войсковой ПВО с 1949 года — до настоящего времени

Зенитные пулемёты на универсальных станках 
 Корд, на универсальном станке конструкции Рудольфа Пурцена, дальность до 1,5 км, на вооружении Войсковой ПВО с 1998 года — до настоящего времени
 Утёс, на универсальном станке конструкции Рудольфа Пурцена, дальность до 1,5 км, на вооружении Войсковой ПВО с 1972 года — до настоящего времени
 ДШКМ, на универсальном станке конструкции Ивана Колесникова, дальность до 1,5 км, на вооружении Войсковой ПВО с 1946 года — до настоящего времени

Современное состояние 

В 2011—2015 годах в войсках ПВО Сухопутных войск России современным вооружением оснащены две вновь сформированные зенитные ракетные бригады и перевооружены подразделения ПВО восьми общевойсковых соединений. В результате оснащённость войск ПВО современным вооружением составляет более 35 %.

На 2012 год качественное состояние вооружения и военной техники войсковой ПВО по срокам нахождения в эксплуатации характеризуется следующими параметрами:

 эксплуатируются до 15 лет — 3 %
 эксплуатируются от 15 до 20 лет — 14 %
 эксплуатируются от 20 до 30 лет — 33 %,
 эксплуатируются более 30 лет — 50 %

Из имеющегося в наличии вооружения и военной техники свыше 45 % требуют ремонта.

Верховным главнокомандующим поставлена задача довести долю по обеспечению современным и перспективным вооружением средств ПВО: к 2015 году до 30 %, а к 2020 году — не менее чем 70 %.

Формирования 

В список не включены отдельные зенитные дивизионы бригад и полков.
Зенитные ракетные полки дивизий и военных баз
 зенитный ракетный полк 7-й военной базы (п. Агудзера и с. Цкуара, Абхазия)
 358-й гвардейский зенитный ракетный Прикарпатско-Гнезненский Краснознамённый, орденов Кутузова, Богдана Хмельницкого полк (г. Волгоград)
 538-й гвардейский зенитный ракетный Тарнопольский ордена Александра Невского полк, в/ч 51383 (г. Наро-Фоминск)
 933-й зенитный ракетный Верхнеднепровский Краснознамённый, ордена Александра Невского полк (г. Миллерово)
 988-й зенитный ракетный полк, в/ч 81594 (г. Гюмри)
 1117-й зенитный ракетный полк, в/ч 51382 (п. Голицыно) 
 1171-й зенитный ракетный полк, в/ч 65484 (г. Уссурийск)

Зенитные ракетные бригады общевойсковых армий
 5-я зенитная ракетная бригада, в/ч 74429 (г. Ломоносов)
 8-я зенитная ракетная Шавлинская ордена Кутузова бригада, в/ч 36411 (г. Уссурийск)
 35-я гвардейская зенитная ракетная бригада, в/ч 34696 (г. Улан-Удэ)
 49-я зенитная ракетная бригада, в/ч 21555 (г. Смоленск)
 53-я зенитная ракетная бригада, в/ч 32406 (п. Маршала Жукова, Курский район)
 61-я зенитная ракетная бригада, в/ч 31466 (г. Бийск)
 67-я зенитная ракетная бригада, в/ч 32383 (г. Владикавказ)
 71-я зенитная ракетная бригада, в/ч 01879 (г. Белогорск)
 90-я зенитная ракетная бригада, в/ч 54821 (п. Афипский)
 140-я зенитная ракетная Борисовская ордена Кутузова бригада, в/ч 32390 (с. Домна)
 297-я зенитная ракетная бригада, в/ч 02030 (п. Леонидовка)

Зенитные ракетные бригады округов
 28-я зенитная ракетная бригада, в/ч 71316 (г. Киров)
 38-я зенитная ракетная бригада, в/ч 47836 (с. Птичник)
 77-я зенитная ракетная бригада, в/ч 33742 (г. Кореновск)
 202-я зенитная ракетная бригада, в/ч 43034 (г. Наро-Фоминск)

Подготовка специалистов для войсковой ПВО 
Многоуровневое обучение офицеров ПВО осуществляется в Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооружённых Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского (г. Смоленск). Кроме того, офицеров для войсковой ПВО готовят на пяти военных кафедрах и в двух учебных военных центрах при гражданских вузах.

Подготовка младших специалистов осуществляется в двух учебных центрах войск ПВО Сухопутных войск и двух учебных центрах подготовки специалистов ПВО из состава окружных учебных центров (ОУЦ).

106-й учебный центр имени Героя Советского Союза маршала артиллерии В. И. Казакова (г. Оренбург).

726-й учебный центр войск противовоздушной обороны Сухопутных войск (г. Ейск Краснодарского края).

167-й учебный центр боевого применения войск противовоздушной обороны Сухопутных войск (сформирован на территории 4 Государственного центрального межвидового полигона Минобороны России в Астраханской области в 110 км южнее города Волгограда, вблизи посёлка Капустин Яр).

С 2014 года для войск ПВО Сухопутных войск подготовка солдат и сержантов запаса осуществляется на военных кафедрах и в учебных военных центрах 5 общеобразовательных учреждений высшего профессионального образования.

См. также 
 Войска ПВО-ПРО
 Войска ПВО СССР
 Войска воздушно-космической обороны
 Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооружённых Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского
 Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Примечания

Литература 
 История создания и развития войск противовоздушной обороны Сухопутных войск / Под ред. В. Б. Данилкина. 2-е изд. — М.: б/и, 2003. — 343 с.
 Шавёлкин А. М. Войсковая противовоздушная оборона в операциях Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. // Военно-исторический журнал. — 2006. — № 2. — С.3-6.

Ссылки 

 Войска противовоздушной обороны Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской Федерации на интернет-портале Минобороны России.
 Информационный раздел «100 лет войсковой ПВО» на официальном сайте Минобороны России (Войсковая противовоздушная оборона. 100 лет на страже мирного неба!)
 Юбилейный сборник «Войсковая противовоздушная оборона. 100 лет на страже мирного неба». Издатель: ООО "Компания «ИНФОРМАЦИОННЫЙ МОСТ»
 «Век на защите войск (26 декабря — День войсковой ПВО)». Александр ЛЕОНОВ о развитии войсковой ПВО. Газета Министерства обороны Российской Федерации «Красная звезда». 24.12.20
 Защищая небо Родины… История отечественной ПВО. (ПВО страны, войсковая ПВО, войска ВНОС, радиотехнические войска, авиация ПВО; пулемёты, пушки, ракеты, перехватчики; обнаружение, опознавание, захват, уничтожение). ООО "Студия «Крылья» по заказу ОАО "ТРК ВС РФ «Звезда», 2011 год: Фильм первый. Фильм второй. Фильм третий. Фильм четвёртый.
 Фролов Николай Алексеевич, начальник войсковой ПВО, генерал-полковник. «Войсковая ПВО — история и перспективы». Статья 2007 года на сайте выпускников Минского высшего инженерного зенитного ракетного училища противовоздушной обороны (МВИЗРУ ПВО) 3 факультета 1984 года.
 Владимир ДАНИЛКИН, генерал-полковник, начальник войсковой ПВО ВС РФ. "Войсковая противовоздушная оборона Вооружённых Сил Российской Федерации и перспективы её развития в XXI веке". Статья в журнале «Воздушно-космическая оборона», 2006 год.
 Валерий ЗНАХУРКО, Василий БОРОДЕНКО. Система вооружения войсковой противовоздушной обороны вооруженных сил Российской Федерации. Газета «Воздушно-Космическая Оборона». 2006 год

Войска ПВО Сухопутных войск Российской Федерации